Darija Jurak Schreiber și Andreja Klepač au fost campioane en-titre, dar au ales să nu-și apere titlul.

Xu Yifan și Yang Zhaoxuan au învins în finală perechea Shuko Aoyama și Chan Hao-ching cu scorul de 7–5, 6–0 câștigând titlul la dublu la Silicon Valley Classic 2022.

Capi de serie

Tabloul principal

Note

Legături externe
Main Draw

2022
WTA Tour 2022